The Urge  – gruppo musicale statunitense
 The Urge  – album di Stuart Hamm del 1991